

Sigle 
 Radio Data System – standard dell'Unione europea di radiodiffusione per inviare informazioni digitali su trasmissioni in modulazione di frequenza
 Radio Dimensione Suono – una stazione radio italiana
 Respiratory Distress Syndrome – malattia da membrane ialine polmonari
 Rate Determining Step – chimica, lo stadio cineticamente determinante che influenza la velocità di una reazione

Codici 
 RDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rincón de Los Sauces (Argentina)

Informatica 
 Reliable Datagram Sockets – informatica, protocollo di rete
 Remote Data Services – informatica, tecnologia Web che mette a disposizione delle applicazioni in rete funzioni per connettersi a database e pubblicare dati
 Remote Development Services – una modalità di lavoro informatico per sviluppare applicazioni

Mineralogia 
 RDS – abbreviazione di rodocrosite